Copping ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Copping (* 1945), britischer Musiker
 Harold Copping (1863–1932), britischer Maler
 Jennifer Copping (* 1979), kanadische Schauspielerin
 Wilf Copping (1909–1980), englischer Fußballspieler